Роншер ():
 Роншер (Йонна) — коммуна во Франции, департамент Йонна.
 Роншер (Эна) — коммуна во Франции, департамент Эна.